

Geografia 
 Esparza de Salazar – comune della Spagna
 Esparza de Galar – località della Spagna
 Cantone di Esparza – cantone della Costa Rica

Persone 
 Audrey Esparza – attrice statunitense
 Carla Esparza – lottatrice di arti marziali miste statunitense di origini ecuadoriane
 Gabriel Esparza – taekwondoka spagnolo
 Gabriel Esparza – calciatore argentino
 Héctor Esparza – ex calciatore messicano, di ruolo difensore
 Jokin Esparza – calciatore spagnolo
 Maider Esparza Elizalde – ex ginnasta spagnola
 Marlen Esparza – pugile statunitense
 Martin de Esparza Artieda – teologo gesuita e scolastico spagnolo
 Omar Esparza –calciatore messicano
 Raúl Esparza – attore e cantante statunitense
 Roberto Esparza – ex calciatore messicano